Anisopteromalus är ett släkte av steklar som beskrevs av Ruschka 1912. Anisopteromalus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Anisopteromalus